David Levine (1926-), est un caricaturiste américain.
 David Levine (1948-), est un ancien homme politique québécois.